Hearts and Minds (expression anglaise pour « Le cœur et l'esprit ») peut faire référence à :

Cinéma 
 Hearts and Minds, documentaire américain sorti en 1974

Télévision 
 , une série britannique diffusée sur Channel 4 en 1995
 , une émission d'actualités diffusée sur BBC Northern Ireland de 1996 à 2012
 , le titre original de Le cœur a ses raisons, un épisode de Lost diffusé en 2005

Musique